Cachan peut faire référence à :
 Cachan, une ville de France en région parisienne
 Cachan, ancienne commune française du Gers, aujourd'hui intégrée à Sémézies-Cachan.
 Canton de Cachan, canton dans le Val-de-Marne
 « Cachan » ou « ENS Cachan » ou « Normale Sup' Cachan » pour « École normale supérieure de Cachan », appelée maintenant École normale supérieure Paris-Saclay, une grande école française dans la ville du même nom.